Петухово — пассажирская железнодорожная платформа Томской ветви Западно-Сибирской железной дороги. Находится остановочный пункт на территории Томского района Томской области, в населённом пункте железнодорожный разъезд Петухово, в 2,5 км от села Петухово.

Код ЕСР:	873738

Возле платформы находятся дачные участки.

Поезда Тайга-1 — Томск-2, Томск-1 — Басандайка и обратно.

 ближайшие транспортные узлы
 56 км (Рябинка),	остановочный пункт	~ 1 км
 Петухово,	автобусная остановка	~ 2 км
 Петухово, новостройка	автобусная остановка	~ 3 км
 Каштак,	остановочный пункт	~ 4 км
 Богашёво,	аэропорт	~ 5 км
 Межениновка	ж/д станция	~ 5 км
 Соседние станции (ТР4)
873723 Межениновка

873742 Каштак

Примечания 

Станции Томской ветви
Железнодорожные станции и платформы Томской области